Konstantinos Tzechanis (, , ; ur. 1740 w Moskopolu, zm. 1800 w Lejdzie) – grecki matematyk i tłumacz pochodzenia arumuńskiego.

Życiorys 
Po ukończeniu studiów na Greckiej Akademii w Moskopolu wyjechał na dalszą naukę do Modry. W 1760 roku wyjechał z rodzicami do Wiednia, gdzie jego ojciec pracował jako kupiec. Studiował również matematykę i literaturę na uniwersytetach w Halle (1768–1774), w Cambridge (1776), Lipsku i Getyndze.

Wykładał grekę i matematykę na Uniwersytecie w Lejdzie, pracował również w greckich szkołach w Timișoarze, Peszcie i Zemunie.

Współpracował ze szwedzkim lingwistą Johannem Erichem Thunmannem w pracach dotyczących języka albańskiego i arumuńskiego.

Publikacje 
 Επίγραμμα ηρωελεγείον εις τον ιερομονάχοις… εφημέριον Άνθιμον…
 Έπος σαπφικόν εις την γενέθλιον ημέραν του βασιλέως των Πρώσσων Φρεδερίκου Β΄
 Δύο επιγράμματα προς τον ηγεμόνα Υψηλάντην
 Εγχειρίδιον αριθμητικής (1769)
 Έπος ηρωελεγείον εις Βικέντιον Ιωάννοβιτζ τον Τεμεσβαρίου επίσκοπον (1772)
 Έπος εις τον κόμητα Φραγκίσκον Κολλάριον (1772)
 Έπος ηρωελεγείον εις τον Κωνσταντίνον Αλέξανδρον φιλιππίδην τον Γάιον (1773)
 Έπος ηρωελεγείον εις τον κραταιότατον και αήττητον των Ρωμαίων αυτοκράτορα (1773)
 Προγύμνασμα γεωμετρικόν, ήτοι νέα θεωρία τετραγωνισμού του κύκλου (1774)
 Έπος ηρωελεγείον προς Αικατερίνη Β΄ (1776)
 Έπη δύο (Lugduni Batanorum) (1776)
 Ποίημα σαπφικόν εις τον ελλογιμώτατον και ευγενέστατον Σκαρλάτον τον Στούρλαν (1777)

Tłumaczenia 
 Γραμματική του Ρενίου
 Κανόνας του ορθού και τιμίου βίου
 Κατήχησις του Πλάτωνος

Przypisy

Bibliografia 
 Emanuel Turczynski, Die deutsch-grieschischen Kulturbeziehungen bis zur Berufung König Ottos, 1959
 Polychronis Kyprianou Enepekides, Zwei Texte des 18. Jahrhunderts im Wiener Supplementum Graecum, 1960
 Apostolos Euangelou Vakalopoulos, History of Macedonia, 1354-1833, 1973
 Erik Amburger, Michał Cieśla, László Szikaly, Wissenschaftspolitik im Mittel- und Osteuropa: Wissenschaftliche Gesellschaften, Akademien und Hochschulen im 18. und beginnenden 19. Jahrhundert, 1976, .
 Max Demeter Peyfuss, Die Druckerei von Moschopolis, 1731-1769: Buchdruck und Heiligenverehrung im Erzbistum Achrida, 1989, .
 Xhevat Lloshi, Rreth Alfabetit Të Shqipes, 2008, .

Urodzeni w 1740
Zmarli w 1800
Absolwenci uczelni w Albanii
Wykładowcy uczelni w Holandii
Ludzie związani z Wiedniem
Ludzie związani z Halle (Saale)
Ludzie związani z Cambridge
Absolwenci i studenci Uniwersytetu w Lipsku
Absolwenci i studenci Uniwersytetu w Getyndze
Ludzie związani z Timișoarą
Ludzie związani z Budapesztem
Greccy matematycy
Greccy tłumacze
Greccy nauczyciele
Osoby pochodzenia arumuńskiego